18 жіноча шахова Олімпіада тривала в рамках 33 шахової Олмпіади, що проходила з 26 вересня по 13 жовтня 1998 року у столиці Калмикії, місті — Еліста.

У змаганнях взяли участь 72 команди (Росія була представлена трьома командами), у складі яких грали 282 шахістки (48 гросмейстерів, 63 міжнародних майстри, 25 майстрів ФІДЕ та 1 гросмейстер і 1 міжнародних майстер (чоловіки). Учасники зіграли 1550 партій.

Турнір проходив за швейцарською системою. Команди зіграли 13 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухголця. → 3. Кількістю командних очок (КО). 

Контроль часу: 40 ходів за 100 хвилин, потім 50 хвилин на наступні 20 ходів - десять хвилин до кінця гри. Якщо гра продовжувалась 30 секунд на один хід.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 ( ) — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела 
 OlimpBase 
Ігри збірної України на 33 Олімпіаді

Шахові олімпіади
1998 у шахах
Шахові змагання у Росії
Еліста
Вересень 1998
Жовтень 1998